dźwigacz (łac. atlas) – jeden z kręgów
Mięśnie:
 mięsień dźwigacz łopatki
 mięsień dźwigacz powieki górnej
 mięsień dźwigacz odbytu
 mięsień dźwigacz podniebienia miękkiego
 mięsień dźwigacz tarczycy
 mięsień dźwigacz wargi górnej
 mięsień dźwigacz kąta ust
 mięsień dźwigacz jądra
 mięsień dźwigacz wargi górnej i skrzydełka nosa